Die 1. divisjon 2003 war die insgesamt 41. Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga und die 13. unter dem Namen 1. divisjon. Die Saison begann am 13. April und endete am 1. November 2003.

Meister Ham-Kam und der Zweite Fredrikstad FK stiegen direkt in die Tippeligaen auf. Der Drittplatzierte Sandefjord Fotball hatte noch die Chance in der Relegation gegen den Drittletzten der Tippeligaen.

Die letzten vier Mannschaften Bærum SK, Manglerud Star, FK Ørn-Horten und Alta IF stiegen in die 2. divisjon ab.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Relegation 

|}
Die Spiele fanden am 10. und 22. November 2003 statt. Beide Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Weblinks 
 Statistik auf wettpoint.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2003
2003